

Рокитівська сільська рада — сільське поселення, Михайловський район, Алтайський край
 Рокитівська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край

Рокитівська сільська рада — колишня сільська рада, Семенівський район, Полтавська область